Первый Чемпионат СССР по футболу среди женщин.

Высшая лига

Матч за Чемпионский титул

Чемпионы СССР

Бомбардиры высшей лиги 
 —15 Ирина Григорьева («Спартак», Москва)
 —14 Лариса Савина («Мерей», Алма-Ата) и Лариса Поликарпова («Нива», Барышевка), в том числе 6 мячей в 1 круге выступая за киевское «Динамо») 
 —12 Вера Кобылецкая («Легенда», Чернигов), Анжелика Корниенко («Динамо», Киев) и Людмила Павленко («Арена», Киев)
 —11 Татьяна Верезубова («Арена», Киев), Надежда Марченко («Текстильщик», Раменское) и Людмила Шубина («Бакинка», Баку)
 —10 Ирина Козеева (Надежда, Могилев), Галина Савкина и Елена Сотникова («Серп и Молот», Москва)

 после первого круга днепропетровский клуб "Самарский" за очень слабую игру был исключен из высшей лиги, а на его место включили другую команду из этого города "Светлана".

Таблица переходов между лигами

Первая лига

Вторая лига 

 "Грация" снялась с Чемпионата после первого круга - результаты аннулированы.

 после второго круга (результаты аннулированы) днепропетровский клуб "Светлана" включен в высшую лигу, вместо исключенного за очень слабую игру другой команды из этого города "Самарский".

Примечания 

Женский футбол в СССР
Чемпионаты СССР в 1990 году
Футбол в СССР в 1990 году
1990 год в женском футболе